«The Wanderer» () — песня американской певицы Донны Саммер, записанная для её одноимённого студийного альбома. Запись была выпущена на новом для певицы лейбле — Geffen; однако, несмотря на смену лейбла, с певицей работала привычная для неё команда в лице Джорджо Мородера и Пита Белотта, которая причастна к созданию большинству хитов Саммер.

С новым лейблом Донна приобрела и новое для себя звучание, поскольку жанр диско воспринимался теперь с пренебрежением. Песня в жанре нью-вейв с нотками синти-попа была благоприятна встречена публикой. «The Wanderer» смог войти в тройку лидеров чарта Billboard Hot 100. При этом это была уже одиннадцатая композиция Донны Саммер, которая продалась в США тиражом более 500 000 копий.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Песни Донны Саммер
Синглы Geffen Records
Песни, написанные Донной Саммер
Песни, спродюсированные Джорджо Мородером
Песни, написанные Джорджо Мородером
Песни, спродюсированные Питом Белоттом